The Anniversary Waltz – brano musicale del 1941 composto da Dave Franklin e Al Dubin
 The Anniversary Waltz Part One – singolo degli Status Quo del 1990. dall'album Rocking All Over the Years
 The Anniversary Waltz – singolo degli Status Quo del 1990
 The Anniversary Waltz Part Two – singolo degli Status Quo del 1990

Pagine correlate 
 Anniversary Waltz